Juha Matti Pellervo Kankkunen  (* 2. April 1959 in Laukaa, Finnland) ist einer der erfolgreichsten Rallyefahrer der Motorsport-Geschichte.

Karriere 
Juha Kankkunens Vater fuhr nationale Rallyes und Eisrennen. Er lehrte Juha, wie man auf Eis Auto fährt. Kankkunen besaß sein erstes Auto im Alter von 12 Jahren. Er debütierte 1979 in der Rallye-Weltmeisterschaft bei der Rallye Finnland. Kankkunen wurde von Timo Mäkinen, ein Freund der Familie, in einem Ford Escort RS2000 trainiert. Timo Jouhki übernahm das Management, dieser betreute auch andere finnische Rallyefahrer wie Tommi Mäkinen und später Mikko Hirvonen.
Kankkunen gewann insgesamt 23 WM-Rallyes, fuhr 75 Mal auf das Siegerpodium und wurde vier Mal Rallye-Weltmeister, 1986, 1987, 1991 und 1993. Den ersten WM-Lauf gewann Kankkunen 1985, die Rallye Safari in Kenia mit einem Toyota Celica Turbo TC. Den letzten Sieg feierte er 1999, die Rallye Finnland mit einem Subaru Impreza WRC.

1988 gewann Kankkunen die Rallye Dakar mit Peugeot. Ebenfalls 1988 gewann er die erste Veranstaltung des Race of Champions. Diesen Erfolg konnte er 1991 wiederholen.

Juha Kankkunen beendete seine Rallye-Karriere 2002 mit einem neunten Rang bei der Rallye Großbritannien.

Wie auch sein Rallye-Kollege Markku Alén nahm Kankkunen einige Zeit mit einem BMW M3 an Rallycross-Läufen in Finnland teil. Kankkunen belegte in der Super-Rallycross-Serie 2004 hinter Alén den dritten Gesamtrang.

2010 gab Kankkunen ein Comeback in der Rallye-Weltmeisterschaft und ging bei der Rallye Finnland mit einem Ford Focus des Stobart-Teams an den Start. Er beendete die Rallye auf Platz acht und sicherte sich vier WM-Punkte.

Persönliches 
Kankkunen wuchs auf einem Bauernhof in Mittelfinnland auf. Heute lebt er in Monaco, trotzdem verbringt er viel Zeit auf dem Familienbauernhof in Laukaa. Er hat eine große Autosammlung mit mehreren Ferraris und allen vier Rennwagen, mit denen er Rallye-Weltmeister wurde. Kankkunen und seine Frau Pirjo ließen sich im Jahr 2008 scheiden.

WRC-Siege

Einzelergebnisse WRC

Siehe auch 
 Liste der WRC-Rennfahrer
 Liste der WRC-Weltmeister

Weblinks

Einzelnachweise 

Weltmeister (Rallye)
Rallyefahrer (Finnland)
Rallye Raid
Rallycross-Fahrer
Bergrennfahrer
Finne
Geboren 1959
Mann
Sportler des Jahres (Finnland)